Воево́да в Великом княжестве Литовском (Palatinus) — руководитель местной администрации в воеводстве. Заседал в Раде Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии 1569 года — в Сенате Речи Посполитой.

Основные обязанности воеводы — контроль за источниками государственных и великокняжеских доходов, организация вооруженных сил в воеводстве. Осуществлял судебные функции в замковом суде. Назначался пожизненно из крупных землевладельцев-уроженцев Великого княжества Литовского, в Полоцком и Витебском воеводствах — с согласия местной шляхты. Пользовался значительной независимостью от центральных государственных органов.

В XIV—XV веках воевода выполнял функции наместника великого князя литовского в некоторых удельных княжествах, вошедших в состав Великого княжества Литовского, имел судебные, административные и военные (возглавлял дружину) полномочия.

Воеводства — военные округа, а воеводы — начальники войск по количеству воеводств, составленное на время войны из шляхты этого округа.

Воеводства были следующие:

 Виленское воеводство, к нему относились Поветы: Ошмянский, Брячеславский и Вилькомирский.
 Троицкое воеводство, к нему относились Поветы: Троицкий, Городенский, Ковенский, Лидский и Унитский.
 Минское воеводство с Поветом Речицким.
 Новогородецкое воеводство с Поветами: Слонимским и Волковыским.
 Берест-Литовское воеводство с Пинским Поветом.
 Подольское воеводство.
 Брячеславское воеводство с Поветом Брячеславским.
 Киевское воеводство с Мозырским Поветом.
 Волынское воеводство с Поветами: Луцким, Владимирским и Кременецким.
 Мстиславское воеводство.
 Витебское воеводство с Оршанским Поветом.
 Полоцкое воеводство.
 Смоленское воеводство.

Воевода, по важности сана, считался первым светским лицом в Государстве Литовском, после епископов, ему принадлежало переднее кресло в Сенате. Между воеводами почётнейшее место в Сенате принадлежало воеводе Виленскому, а за ним ниже сидели воеводы по значимости: Троцкий, Берест-Литовский, Киевский, Волынский, Подольский, Смоленский, Полоцкий, Новогородецкий, Витебский, Мстиславский, Брячеславский и Минский. Как и члены Сената они принадлежали к высшим правительственным органам страны.

До Люблинской унии, воеводы имели право судить шляхту, но после этого времени, он был судьёй в уголовных делах между евреями, главным судьёй города воеводства, устанавливал цены на разные предметы торговли, занимался проверкой мер и весов в воеводстве (что приводило к взяточничеству).

Примечания

Литература 
 Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской Унии до смерти Стефана Батория (1569—1586). — Т. 1. — , 1901.
 Леонтович Ф. И. Областное управление в Великом княжестве Литовском до и после Люблинской унии // Юридические записки, издаваемые Демидовским юридическим лицеем. — Ярославль, 1908. Вып. 2.; 1909. Вып. 1-2.; 1910. Вып. 1.
 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w zarysie — T. 2: Litwa. — Lwów-Warszawa, 1914.

Должностные лица Великого княжества Литовского